Luigi Barzini (Orvieto, 1874 – Milano, 1947) giornalista e scrittore.
Luigi Barzini (Milano, 1908 – Roma, 1984) giornalista e opinionista, figlio del precedente.